Azimi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Shakur Azimi (* 1923), afghanischer Fußballspieler
 Iradj Azimi (* 1942), französischer Regisseur
 Musayed Al-Azimi (* 1969), kuwaitischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Azemi